Grande Hotel - termo abrangente que no passado remetia a hotéis de luxo e/ou destaque
 Grande Hotel (filme) - com Greta Garbo e John Barrymore
 Grande Hotel (livro) - da escritora alemã Vicki Baum
 Grand Hotel (série de televisão)
 Four Rooms - filme de Quentin Tarantino, lançado no Brasil como "Grande Hotel"

No Brasil 
 Grande Hotel (Natal)
 Grande Hotel de Araxá
 Grande Hotel de Goiânia
 Grande Hotel de Ouro Preto
 Grande Hotel Ipatinga
 Grande Hotel Trilogia

Em Portugal 
 Grande Hotel do Luso
 Grande Hotel do Porto

Desambiguação